Riemann ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Bernhard Riemann (1826—1866), nemški matematik.
 Christel Riemann-Hanewinckel (*1947), nemška političarka.
 Erika Riemann (*1930), nemška pisateljica.
 Fritz Riemann (1859—1932), nemški šahist.
 Fritz Riemann (1902—1979), nemški psiholog, psihoanalitik, astrolog in pisatelj.
 Hagen Riemann (*1969), nemški politik.
 Heinrich Arminius Riemann (1793—1872), nemški teolog in burš.
 Hugo Riemann (1849—1919), nemški muzikolog.
 Johannes Riemann (1888—1959), nemški igralec.
 Julius Riemann (1855—1935), nemški general.
 Katja Riemann (*1963), nemška igralka.
 Lutz Riemann (*1940), nemški igralec, novinar in pisatelj.
 Manuel Riemann (*1988), nemški nogometni vratar.
 Otto Riemann (1853—1936), nemški general.
 Paula Riemann (*1993), nemška igralka.
 Peter Riemann (*1945), nemški arhitekt, urbanist in pisatelj.
 Solomon Riemann, (?—okoli 1873), judovski popotnik. 
 Wolfgang Riemann (*1949), nemški nogometaš.
 Ziska Riemann (?1973), nemška komična risarka in scenaristka.

Judovski priimki